Corticella è un toponimo dell'Emilia-Romagna
 Corticella – rione di Bologna a ridosso del comune di Castel Maggiore
 Corticella – frazione di Reggio Emilia